Richter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Eberhard Friedrich Richter
 Karl Richter
 Martha Richter
 Vera Andreevna Richter